The Celebration Tour — предстоящий двенадцатый концертный тур американской певицы Мадонны. В рамках турне певица будет исполнять свои самые крупные хиты за четыре десятилетия карьеры. Начало турне запланировано на 15 июля 2023 года в Ванкувере, а конец — на первое декабря, в Амстердаме.

История 
16 июля Мадонна удалила все записи из своих соцсетей. Данный поступок породил предположения, что певица готовит анонс своего нового проекта. На следующий день певица выложила ролик, в котором она, в компании нескольких звёзд, таких как Лил Уэйн, Дипло, Эми Шумер и Джек Блэк играли в игру «Правда или действие». Когда очередь дошла до Мадонны, Шумер предложила ей отправиться в концертный тур, чтобы отпраздновать её четвёртый десяток в музыкальной индустрии, на что певица согласилась.

Тур был охарактеризован как «самый грандиозный» в карьере певицы. В рамках турне певица исполнит все свои самые крупные хиты за 40 лет карьеры. Певица прокомментировала: «Я готова исполнять сколько угодно песен, лишь бы фанаты получили шоу, которое они так долго ждали».

Предзаказ билетов начнётся 20 января 2023 года, в то время как розничная продажа билетов начнётся 20 числа. Фан-клуб Мадонны получит ранний доступ к покупке билетов, начиная с 17 января для североамериканский шоу и 18 для европейских.

Даты концертов

Примечания 

Турне Мадонны